Leon Barański (1895-1982), bankier
 Leon Barański, oficer
 Leon Antoni Barański, malarz